Het ATP-toernooi van Gstaad 2005 (met de officiële naam Allianz Suisse Open Gstaad) vond plaats van 4 tot en met 10 juli 2005. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Het toernooi van 2005 trok bijna 46.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad